-- kan syfta på:

 --  en operator i programmeringsspråk, se ++
 --  i typografiska sammanhang en ersättning för –, se tankstreck
 --  i engelskspråkiga sammanhang ibland ersättning för —, se långt tankstreck

Se även 
 -